2 rzeki w Polsce:
 Myśla – rzeka, dopływ Bugu
 Myśla – rzeka, dopływ Odry

Zobacz też 
 Myślachówka